

Communes françaises 
Douchy peut faire référence à différents communes ou anciennes communes françaises:
 Douchy, dans l'Aisne
 Douchy, dans le Loiret, intégrée depuis 2016 dans la commune nouvelle de Douchy-Montcorbon (voir aussi démographie de Douchy (Loiret))
 Douchy-lès-Ayette, dans le Pas-de-Calais
 Douchy-les-Mines, dans le Nord
 Fosse de Douchy

Personnalités 
Douchy est un patronyme notamment porté par : 
 Gustave Douchy (1893-1943), as de l'aviation française pendant la Première Guerre mondiale.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France